

Sigle
 Savoia Verduzio Ansaldo – Famiglia di biplani prodotta dalla ditta Ansaldo

Aeronautica 
 SVA – sigla internazionale identificativa del Servicio de Vigilancia Aérea - Fuerza Pública, la forza aerea della Costa d'Avorio

Automobile 
 SVA – Azienda automobilistica italiana attiva dal 1948 al 1951.

Codici
 SVA – codice vettore ICAO della Saudi Arabian Airlines
 SVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Savoonga, Alaska (Stati Uniti)
 sva – codice ISO 639-3 della lingua svan